Муту — фамилия. Известные носители:
 Муту, Адриан (род. 1979) — румынский футболист, нападающий.
 Муту, Вонгечи (род. 1972) — современная кенийская художница.
 Муту, Гаэтан (1952—2018) — маврикийский правозащитник.
 Муту, Шани (род. 1957) — канадская художница и писательница тринидадского происхождения.